Кемада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 20,92 км². Население — 249 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса